Принц:

 Принц — один из высших аристократических титулов представителей.
 Принц — сценическое имя-мононим американского певца ритм-н-блюза Принса Роджерса Нелсона.
 «Принц» — американский криминальный триллер режиссёра Брайана А. Миллера.
 Принц-консорт — супруг правящей королевы, сам не являющийся суверенным монархом в своем праве.
 Принц крови — мужской титул в императорской семье Японии.
 Принц — останки крупного ударного кратера в Океане Бурь на видимой стороне Луны.

Персоналии 
Принц — фамилия (Prince, Prinz, Prinze, Printz):
 Принц, Александр Иосифович (род. 1921) — советский футболист, защитник.
 Принц, Биргит (род. 1977) — немецкая футболистка, нападающая женского клуба «Франкфурт».
 Принц, Виктор Яковлевич (1950—2021) — российский физик, член-корреспондент РАН (2019).
 Принц, Вольфганг Каспар (1641—1717) — немецкий историк и теоретик музыки, музыкальный писатель.
 Принц, Даниил (1546—1608) — посол Священной Римской империи в Московском государстве при Иване Грозном.
 Принц, Джон (род. 1998) — нигерийский нападающий футбольного клуба Даугавпилс.
 Принц, Иоахим (1902—1988) — раввин, немецкий и американский правозащитник, соратник Мартина Лютера Кинга.
 Принц, Пётр Александрович (1794—1873) — российский генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Принц, Розмари (род. 1930) — американская актриса ранней эры мыльных опер.
 Принц, Фредди (род. 1976) — американский актёр, продюсер и сценарист.
 Принц, Юхан (1592—1663) — шведский губернатор Новой Швеции (1642—1653).
 Принц, Яков Иванович (1891—1966) — советский энтомолог.

Вымышленные персонажи 
 Принц — протагонист серии компьютерных игр Prince of Persia и экранизации игр — фильма «Принц Персии: Пески Времени».
 Принц — персонаж вселенной сериала «Лексс».

Техника 
 HMS Prince — «Чёрный принц» — британский парусно-винтовой фрегат.
 NSU Prinz — серия немецких малолитражных автомобилей (1957—1973).
 Принц-технология — метод формирования трёхмерных микро- и наноструктур.

См. также 
 PRINCE2 
 «Государь»
 Чёрный принц (значения)
 Принтц
 Принцесса (значения)